Домманже́ ():

 Домманже, Жан-Батист (Jean-Baptiste Dommanget; 1769—1848) — французский бригадный генерал, его имя высечено на парижской Триумфальной арке;
 Домманже, Жислен (1900—1991) — французская актриса, в замужестве принцесса монакская;
 Домманже, Морис (Maurice Dommanget; 1888—1976) — французский синдикалист и историк.